2. Mistrzostwa Świata w Biegach Przełajowych - zawody lekkoatletyczne, które odbyły się w 1974 roku we włoskiej miejscowości Monza na północnych obrzeżach aglomeracji Mediolanu.

Rezultaty

Mężczyźni

Indywidualnie

Drużynowo

Juniorzy

Indywidualnie

Drużynowo

Kobiety

Indywidualnie

Drużynowo

Tabela medalowa

Bibliografia 
 

1974
1974 w lekkoatletyce
Lekkoatletyka we Włoszech
1974 we Włoszech